Політична Партія «Сила Права»  (до 10.06.2019 Партія Народної Дії «НАДІЯ») — українська політична партія, зареєстрована 18 березня 2005 року.

Попередня назва: Політична партія «Партія здоров'я».

У 2006 році партія взяла участь у парламентських виборах у складі блоку «Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти». Отримала 0,08% голосів.

На з’їзді партії 5 серпня 2008 року було прийнято рішення про зміну назви політичної сили на «Партія Народної Дії «НАДІЯ».

Колишній лідер партії Селіфонтьєв Сергій Іванович, Народний депутат України 2-го скликання.

5 червня 2019 року партію реорганізовано. Лідером став Анатолій Полях. Нині головуючим партії є Андрій Сенченко.

Посилання 
Беспартіного Селіфонтьєва висинуто Патріотичною партієй на виборах 2012 року

Примітки 
Сучасні політичні партії України
Політичні партії, засновані 2005
Засновані в Україні 2005